Ouayalgui ou Wayalgui peut désigner différentes localités du département et la commune rurale de Boudry au Burkina Faso :
 Ouayalgui-V1 ou Wayalgui-V1
 Ouayalgui-V2 ou Wayalgui-V2
 Ouayalgui-V3 ou Wayalgui-V3
 Ouayalgui-V4 ou Wayalgui-V4
 Ouayalgui-V5 ou Wayalgui-V5